Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Алексія Дешом-Баллере і Сандрін Тестю з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1995 Toshiba Classic Doubles Draw

Southern California Open
Тур WTA 1995